Als Neuhutterer (englisch: New Hutterites, Neo-Hutterites) werden täuferische Gemeinschaften bezeichnet, die sich in jüngerer Vergangenheit der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Bewegung der Hutterer angeschlossen haben bzw. stark von ihnen beeinflusst wurden. Innerhalb der hutterischen Gemeinschaft werden sie auch als „Neuleut“ bezeichnet – im Gegensatz zu den „Altleut“, den traditionellen Hutterern, die manche auch als eigene Ethnie sehen. Es existieren unter anderem folgende neuhutterische Gemeinschaften:

 Basisgemeinde Wulfshagenerhütten und Prenzlauerberg (Basisleut)
 Bruderhöfer (Arnoldleut) – Die größte neuhutterische Gruppe; sie wurde 1990 von den „Altleut“ exkommuniziert.
 Community Farm of the Brethren / Brethren of Early Christianity (Juliusleut, auch: Kubassekleut)
 Owa-Hutterer (Owaleut)
 Palmgrove Community (Nigerialeut)

Täuferbewegung